Die All England 1931 fanden vom 3. bis zum 8. März 1931 in London statt. In dieser 28. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats nahm mit Jack Purcell erstmals auch ein kanadischer Spieler an den Titelkämpfen teil. Er erreichte nach Siegen unter anderem über Ralph Nichols und Arthur Hamilton das Halbfinale.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19310408.2.100

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1931
1931
Sportveranstaltung in der City of Westminster